ГАІС Гетеборг  () — шведський спортивний клуб із Гетеборга.

Історія 
Заснований 11 березня 1894 року (футбольна секція з 1897 року). 

Провів у Аллсвенскан 54 сезони (останній — 2012): зіграв 1253 матчі, в яких здобув 464 перемоги, 294 нічиї і 495 поразок, різниця м'ячів 1969-2029.

У сезоні 2012 року вибув з найвищого дивізіону Швеції в Супереттан.

Досягнення 
Чемпіонат Швеції:
 Чемпіон (5): 1919, 1922, 1925, 1930–1931, 1953–1954
 Срібний призер (4): 1925–1926, 1932–1933, 1933–1934, 1941–1942
 Переможець Шведської серії (1): 1922–1923

Кубок Швеції:
 Володар кубка (1): 1942
 Фіналіст (1): 1986–1987

Сезони в чемпіонаті Швеції

Виступи в єврокубках 

 1R — перший раунд.

4 матчі, 2 нічиї, 2 поразки, різниця м'ячів 7-12.

Відомі гравці 
  Гленн Гисен
  Віктор Хлус

Відомі тренери 
  Гуннар Грен

Посилання 
 Офіційна сторінка

Примітки 

Футбольні клуби Швеції
Футбольні клуби, засновані 1894
Гетеборг